santa-feensi – abitanti di Santa Fé (Paraná)
santa-feensi – abitanti di Santa Fé de Goiás
santa-feensi – abitanti di Santa Fé de Minas